Calzada ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Calzada Urquiza (1930–2019), mexikanischer Botschafter und Gouverneur des Bundesstaates Querétaro
 Chiquito de la Calzada (1932–2017; eigentlich Gregorio Sánchez Fernández), spanischer Humorist, Flamenco-Sänger und Schauspieler
 Domingo de la Calzada († 1109), spanischer Heiliger
 Gabriel Calzada (* 1972), spanischer Ökonom
 Gonzalo Alonso Calzada Guerrero (* 1964), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tehuacán
 Luis Artemio Flores Calzada (* 1949), mexikanischer Priester, Bischof von Tepic
 Mariano Rivas Calzada, spanischer Dirigent, siehe Mariano Rivas
 Maximiliano Calzada (* 1990), uruguayischer Fußballspieler